Верхняя Ореховка — название населённых пунктов:

Россия 
 Верхняя Ореховка — посёлок в составе города Донецк Ростовской области.

Украина 
 Верхняя Ореховка — село в Лутугинском районе Луганской области.